Анаулы — исчезнувшая к нынешнему времени родоплеменная группа юкагиров, живших по верхнему течению Анадыря. Говорили на чуванском (приморском) варианте юкагирского языка. Анаулы на Анадыре представляли «береговых», «речных» юкагиров, осевших на берегах рек. Этноним анаулы выводится от чукотского слова энмыльа, означающего живущие на реке Энмываам. Среди остальных юкагиров отличались воинственностью, но ввиду своей оседлости стали лёгкой добычей русских сборщиков ясака. Первый конфликт между анаулами и русскими состоялся в 1649 году, когда на Анадыре появился отряд первопроходца Семёна Дежнёва.

Литература 
 Н. В. Плужников, В. И. Шадрин. Юкагиры // Народы Северо-Востока Сибири / ред. Е. П. Батьянова, В. А. Тураев. ИЭА РАН. М.: Наука, 2010.

 Туголуков В. А. Кто вы, юкагиры? М.: Наука, 1979

 Юкагиры. Историко-этнографический очерк / З. В. Гоголев, И. С. Гурвич и др.; ред. А. П. Окладников. Новосибирск: Наука, 1975

 Болдырев В. Н. Гибель синего орла

Юкагиры
История Чукотского автономного округа
Исчезнувшие народы России